— один из видов корпораций или , определённый в рамках японского законодательства. Также используется вариант написания «кабусики-кайся», преобладавший в словарях до 1960-х годов. В современном японском языке используется произношение с «г», озвонченным согласным (рэндаку).

Термин может использоваться как до названия компании ( — Кабусики гайся Дэнцу), так и после ( — Тоёта дзидося кабусики-гайся). В самой Японии кабусики-гайся чаще всего переводится как «Co., Ltd.». В зарубежных текстах термин переводится как «акционерные компании», акционерные общества. Хотя официальным переводом, предлагаемым японским правительством, является «промышленная корпорация» или «торговая корпорация», в настоящее время в словарях используются «акционерные компании».

Примечания

См. также 
  — аналог LLC (общество с ограниченной ответственностью)
  — полное товарищество
  — аналог GmbH

Экономика Японии
Организации Японии
Акционерные общества